Giray ist ein ursprünglich mongolischer, heute türkischer männlicher Vorname mongolischer Herkunft, der vereinzelt auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Historische Zeit 
 Giray (Dynastie), eine türkisch-dschingisidische Dynastie, die Khane des Khanat der Krim, des Khanat Astrachan und Khanat Kasan stellte.

Vorname 

 Giray Bulak (* 1958), türkischer Fußballtrainer
 Giray Kaçar (* 1985), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Canibek Giray (1568–1636), zweimaliger Khan des Krim-Khanats
 Eduard Giray (1949–2014), deutscher Ringer
 Safa Giray (1931–2011), türkischer Politiker
 Şahin Giray (1745–1787), Khan des Krimkhanats

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname
Mongolischer Personenname